

FreeBSD 1
Publicado en noviembre de 1993. La versión 1.1.5.1 se publicó en julio de 1994.

FreeBSD 2
2.0-RELEASE se anunció el 22 de noviembre de 1994. La versión final de FreeBSD 2, 2.2.8-RELEASE, se anunció el 29 de noviembre de 1998. FreeBSD 2.0 fue la primera versión de FreeBSD que se reivindicó como legalmente libre de código AT&T Unix con la aprobación de Novell. Fue la primera versión que se utilizó ampliamente en los inicios de la difusión de los servidores de Internet.

La versión 2.2.9-RELEASE se publicó el 1 de abril de 2006 como una broma del Día de los Inocentes totalmente funcional.

FreeBSD 3
FreeBSD 3.0-RELEASE se anunció el 16 de octubre de 1998. La versión final, 3.5-RELEASE, se anunció el 24 de junio de 2000. FreeBSD 3.0 fue la primera rama capaz de soportar multiprocesamiento simétrico (SMP), utilizando un Giant lock y marcó la transición de a.out a los ejecutables ELF. El soporte de USB se introdujo por primera vez con FreeBSD 3.1, y las primeras tarjetas de red Gigabit fueron soportadas en la 3.2-RELEASE.

FreeBSD 4
4.0-RELEASE apareció en marzo de 2000 y la última versión de la rama 4-STABLE fue la 4.11 en enero de 2005 con soporte hasta el 31 de enero de 2007. FreeBSD 4 fue alabado por su estabilidad, fue el sistema operativo favorito de los ISP y proveedores de alojamiento web durante la primera burbuja puntocom, y es ampliamente considerado como uno de los sistemas operativos más estables y de mayor rendimiento de todo el linaje Unix. Entre las nuevas características de FreeBSD 4, se introdujo kqueue(2) (que ahora forma parte de otros sistemas BSD importantes) y Jails, una forma de ejecutar procesos en entornos separados.

La versión 4.8 fue forked por Matt Dillon para crear DragonFly BSD.

FreeBSD 5
Después de casi tres años de desarrollo, la primera versión 5.0-RELEASE de enero de 2003 fue muy esperada, ya que incluía soporte para multiprocesadores avanzados y aplicaciones threading, y para las plataformas UltraSPARC y IA-64. La primera versión de 5-STABLE fue la 5.3 (de la 5.0 a la 5.2.1 se eliminó de -CURRENT). La última versión de la rama 5-STABLE fue la 5.5 en mayo de 2006.

El mayor desarrollo arquitectónico de FreeBSD 5 fue un cambio importante en los mecanismos de bloqueo del kernel de bajo nivel para permitir un mejor soporte de Multiprocesador simétrico. (SMP). Esto liberó gran parte del kernel del bloqueo MP, que a veces se llama el Bloqueo gigante. Ahora más de un proceso puede ejecutarse en modo kernel al mismo tiempo. Otros cambios importantes incluyeron una implementación de hilos nativos M: N llamada Kernel Scheduled Entities (KSE). En principio es similar a las Activaciones del Programador. A partir de FreeBSD 5.3, KSE fue la implementación de hilos por defecto hasta que fue reemplazada por una implementación 1:1 en FreeBSD 7.0.

FreeBSD 5 también cambió significativamente la capa de E/S en bloque al implementar el marco modular de transformación de peticiones de E/S de disco GEOM aportado por Poul-Henning Kamp. GEOM permite la creación sencilla de muchos tipos de funcionalidad, como mirroring (gmirror), encriptación (GBDE y GELI). Este trabajo fue apoyado mediante el patrocinio de DARPA.

Aunque las primeras versiones de la 5.x no eran mucho más que avances para desarrolladores, con una pronunciada inestabilidad, las versiones 5.4 y 5.5 de FreeBSD confirmaron que las tecnologías introducidas en la rama 5.x de FreeBSD tenían futuro en versiones altamente estables y de alto rendimiento.

FreeBSD 6
FreeBSD 6.0 se lanzó el 4 de noviembre de 2005. La versión final de FreeBSD 6 fue la 6.4, el 11 de noviembre de 2008. Estas versiones ampliaron el trabajo en SMP y la optimización de subprocesos junto con más trabajo en la funcionalidad avanzada 802.11, evento de seguridad TrustedBSD auditoría, mejoras significativas en el rendimiento de la pila de red, un kernel totalmente preventivo y soporte para contadores de rendimiento de hardware (HWPMC). Los principales logros de estos lanzamientos incluyen la eliminación del bloqueo gigante del VFS, la implementación de una libthr opcional de mejor rendimiento library con subprocesamiento 1:1 y la adición de una implementación de auditoría del Módulo de seguridad básica (BSM) llamada OpenBSM, que fue creada por TrustedBSD Project (basada en la implementación de BSM que se encuentra en el código abierto  de Apple] Darwin) y publicado bajo una licencia de estilo BSD.

FreeBSD 7
FreeBSD 7.0 se lanzó el 27 de febrero de 2008. La versión final de FreeBSD 7 fue la 7.4, el 24 de febrero de 2011. Las nuevas características incluyeron SCTP, UFS journaling, una adaptación experimental del sistema de archivos ZFS de Sun, GCC4, soporte mejorado para la ARM [ [arquitectura de CPU|arquitectura]], jemalloc (un asignador de memoria optimizado para computación paralela, que fue portado a Firefox 3), y actualizaciones importantes y optimizaciones relacionadas con la red, el audio y el rendimiento de SMP. Los puntos de referencia mostraron mejoras de rendimiento significativas en comparación con las versiones anteriores de FreeBSD, así como con Linux. El nuevo programador ULE se mejoró mucho, pero se tomó la decisión de enviar la versión 7.0 con el antiguo programador 4BSD, dejando a ULE como un kernel ajustable en tiempo de compilación. En FreeBSD 7.1, ULE era el valor predeterminado para las arquitecturas i386 y AMD64.

La compatibilidad con DTrace se integró en la versión 7.1, y NetBSD y FreeBSD 7.2 trajeron soporte para múltiples IPv4/IPv6 jails.

El código compatible con la arquitectura DEC Alpha (compatible desde FreeBSD 4.0) se eliminó en FreeBSD 7.0.

FreeBSD 8
FreeBSD 8.0 se lanzó oficialmente el 25 de noviembre de 2009..Incluye superpáginas,  Compatibilidad con Xen DomU, virtualización de pila de red, protección contra destrucción de pila, reescritura de capa TTY, compatibilidad con ZFS muy actualizada y mejorada, una nueva pila USB con USB 3.0 y Compatibilidad con xHCI agregada en FreeBSD 8.2, multicast actualizaciones que incluyen IGMPv3, un NFS cliente/ servidor que presenta NFSv4 y AES aceleración en CPU Intel compatibles (agregado en FreeBSD 8.2). La inclusión de extensiones mmap() de dispositivo mejoradas permite la implementación de un controlador de pantalla Nvidia de 64 bits para la plataforma x86-64. Se agregó un marco conectable de control de congestión y soporte para la capacidad de usar DTrace para aplicaciones que se ejecutan bajo emulación de Linux.

Referencias

FreeBSD